Кейслер, Вильгельм Фридрих фон (1777—1828) — лифляндский педагог и метеоролог.
 Кейслер, Иван Августович (1843—1897) — российский экономист и историк.
 Кейслер, Фридрих Готгильф (1856—1924) — российский педагог и историк.